Bussy-la-Pesle, commune française de la Côte-d'Or
 Bussy-la-Pesle, commune française de la Nièvre
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France